Касторф — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Касторф, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 7699; 1 января 1847.
 Касторф, Пётр Иванович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 7590; 1 января 1847.
 Касторф, Франк (род. 1951) — немецкий театральный режиссёр; интендант Фольксбюне.

Топоним 
 Касторф — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.